Augustin Pyrame de Candolle (1778-1841) — botânico suíço
 Alphonse Pyrame de Candolle (1806-1893) — botânico suíço, filho do precedente
 Casimir Pyrame de Candolle (1836-1918) — botânico suíço, filho do precedente

Desambiguações de sobrenomes